Грехневка может означать:

 Грехневка — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Грехневка — заимка в Боханском районе Иркутской области (Муниципальное образование «Олонки»).